El numo fue moneda de cobre o dinero antiguo romano que valía un as y tenía las mismas fracciones que aquel. 

También hubo en Roma numos de plata y de oro: 

al de plata le llamaban nummus argenteus, bigatus o quadrigatus según la efigie que había en el reverso de su cuño que era un carro con dos caballos de frente (bigatus) o 4 idem (quadrigatus): valió 10 ases de cobre y luego se aumentó a 16 y equivalía a unos 10 sueldos torneses
al de oro le llamaron nummus aureus: valió 10 de los de plata y luego aumentó hasta 25 o 100 sextercios y equivalía a unos 25 sueldos torneses.

Referencias
Diccionario militar español-francés, Federico Moretti, 1828

Monedas de la Antigua Roma